Міста обласного значення (міста обласного підпорядкування) — категорія міст, які до липня 2020 року не входили до складу районів.

Цей статус надавався містам, що були економічними й культурними центрами, мали розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб.

В окремих випадках до категорії міст обласного значення відносили міста з кількістю населення менш як 50 тисяч осіб, якщо вони мали важливе промислове, соціально-культурне та історичне значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку, збільшення кількості населення.

Міста обласного значення мали бюджетні преференції: до їх міського (не плутати з місцевим) бюджету потрапляло 75 % ПДФО. Через зміни до Бюджетного кодексу, прийняті у грудні 2014 року, відсоток відрахування цього податку було зменшено до 60 %.

Станом на 25 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 187 міст обласного значення. З утворенням територіальних громад внаслідок адміністративно-територіальної реформи в Україні статус міст обласного значення був нівельований.

Перелік міст обласного значення України

Динаміка кількості у 1989—2020 роках

Статистика за областями

Див. також 

 Міста України (в алфавітному порядку, за населенням, за часткою українців у населенні)
 Список міст України районного значення
 Адміністративний устрій України
 КАТОТТГ
 Список міських голів України

Примітки 

 
Списки населених пунктів, пов'язаних з Україною